Deze pagina geeft een overzicht van de statistieken van FC Utrecht in het seizoen 2012/13.

Selectie

Spelerskern

Technische staf

Transfers 
Voor een overzicht van alle transfers zie Lijst van Eredivisie-transfers zomer 2012/13

Aangetrokken

Vertrokken

Wedstrijden

Voorseizoen

Eredivisie

KNVB beker

Play-offs

Statistieken

Doelpunten (Eredivisie)

Doelpunten (play-offs Europa League)

Algemene statistieken

Zie ook
 FC Utrecht Vrouwen in het seizoen 2012/13

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht